Jansje bedeutet:
 Jansje (Vorname), weiblicher Vorname 
 (3301) Jansje, ein Asteroid 

Siehe auch
 Janse